

Lista de sistemas planetários

Ver também 
 Lista de estrelas com exoplaneta

Com exoplanetas nao confirmados